Cebu peut désigner :
 Cebu, une province des Philippines ;
 Cebu, une île des Philippines ;
 Cebu, une ville des Philippines.